Мирослав Миндев е бивш български футболист, нападател, треньор.

Кариера на футболист 
Роден е на 27 юли 1980 г. в Сливен. Играл е за Олимпик (Сливен), Нефтохимик, военния отбор Армеец (Сливен) (голмайстор на армейското първенство с 33 гола), Берое, Олимпик (Тетевен), Черно море, Сливен, Лушня (Албания) и АД Парла (Испания). Голмайстор на Източната „Б“ група, през сезон 2006-2007 г. с 18 гола за Сливен. Голмайстор на Източната „Б“ група, през сезон 2007-2008 г. с 25 гола за Сливен. В „А“ група има 103 мача и 33 гола. Има 6 мача за младежкия национален отбор.

Кариера на треньор 
От 2014 г. е старши-треньор на тима на Загорец. През 2021 г. застава начело на елитния тим на ЦСКА 1948. Подава оставка на 27 август 2021 г., след загубата на неговия тим от Славия с 2 – 1.

Статистика по сезони

Източници 

Миндев, Мирослав
Български треньори по футбол
Миндев, Мирослав
Миндев, Мирослав
Футболисти на Етър 1924 (Велико Търново)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Берое
Родени в Сливен
Български футболисти в Албания
Български футболисти в Испания